Offham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Offham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Offham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex